Пер-Лаше́з () — це антропонім від імені Франсуа д'Екс де Лашеза (1624—1709) — духовного радника короля Людовика XIV.

Топоніми 
 Пер-Лашез — паризький цвинтар;
 квартал Пер-Лашез;
 проспект Пер-Лашез;
 станція паризького метро Пер-Лашез

Інше 

 Пер-Лашез — східний вітер, що влітку дує над Парижем